Berta Karlik, physicienne autrichienne
 Karlík, commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale, en République tchèque